Врста има више значења:
 Врста, у биологији
 Врста, у математици
 Врста, у рачунарству
 Врста, јединица мере
 Врста, насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ

филмови:
 Врста, филм из 1995.
 Врста 2, филм из 1998.
 Врста 3, филм из 2004.
 Врста: Буђење, филм из 2008.